Niemcy:
 Berlin-Wannsee – dzielnica Berlina
 Berlin-Wannsee – stacja kolejowa w Berlinie

Zobacz też:
 Wannsee